Osoby o tym nazwisku:
 Gaetano Latilla – włoski kompozytor
 Gino Latilla – włoski piosenkarz